Оружие массового поражения Ирака:
 Иракская ядерная программа
 Химическое оружие Ирака (см. Анфаль, Химический Али)
 Биологическое оружие Ирака (см. CDC, Келли, Дэвид (эксперт по оружию), Вторжение США и их союзников в Ирак (2003)#Предыстория)

См. также 
 Вооружённые силы Ирака
 Оружие массового поражения Ирана